A Moody's Corporation egy holding-társaság, (NYSE: MCO) a Moody's Investors Service pénzügyi kutatással és elemzéssel, hitelminősítéssel foglalkozik kereskedelmi és kormányzati szinten.

A társaság rangsorolással is foglalkozik, a kölcsönvevők hitelképességét mérik egy szabványos osztályozási skálát használva. 

A Moody's céget John Moody alapította 1909-ben. A legfelső intézményi tulajdonosa a Berkshire Hathaway holdingvállalat és Davis Selected Advisers befektetési társaság.

A Moody's például a cégadósi körben az átlagos adósságpiaci kockázati felárat méri. Többek között a jelzálogkötelezettség-fedezetű pénzpiaci eszközökhöz köthető veszteségleírások alapján le- és felminősítéseket végez.

Besorolásai ábécé szerinti osztályzásban történnek. Hosszú és rövid távú besorolásokat végez. Hosszú besorolásnál a következő jelzéseket használják: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C, WR, NR, P. A rövid távú besorolásoknál a következő jelzések vannak érvényben: P-1, P-2, P-3, NP. Egyedi bankoknál: A, B, C, D, E.

Kapcsolódó szócikkek

Források 
 Hitel árfolyamok nemzetközi hatásukat fejtik ki (washingtonpost.com) 
 Moody's története 
 Országos árfolyamok 
 RSS, Moody's árfolyam változások

További információk 
 Moody's hivatalos honlapja
 Management 

New York-i értéktőzsdén jegyzett részvénytársaságok